La 2. Fußball-Bundesliga 1996-1997 è stata la ventitreesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. È terminata con la promozione in Bundesliga del Kaiserslautern, che ha vinto il torneo, più il Wolfsburg e l'Hertha Berlino.

Capocannoniere del torneo è stato Angelo Vier del Rot-Weiß Essen con 18 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1997-1998.
      Retrocessi in Regionalliga 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Kaiserslautern (19)
 Maggior numero di pareggi: Unterhaching, Wolfsburg (16)
 Maggior numero di sconfitte: Rot Weiss Essen (21)
 Minor numero di vittorie: Oldenburg (6)
 Minor numero di pareggi: Rot Weiss Essen, Uerdingen (5)
 Minor numero di sconfitte: Kaiserslautern, Wolfsburg (4)
 Miglior attacco: Kaiserslautern (74 gol fatti)
 Peggior attacco: Lubecca (32 gol fatti)
 Miglior difesa: Stuttgarter Kickers (27 gol subiti)
 Peggior difesa: Rot Weiss Essen (74 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Kaiserslautern (+46)
 Peggior differenza reti: Oldenburg (-34)
 Miglior serie positiva: Kaiserslautern (14, 1ª-14ª)
 Peggior serie negativa: Rot Weiss Essen (6, 1ª-6ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Hertha Berlino (6, 17ª-22ª)
Partite
 Più gol (13):
Kaiserslautern-Meppen 7-6, 11 giugno 1997
 Maggior scarto di gol (7): Kaiserslautern-Lubecca 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 45 gol nella 34ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 3ª giornata, 16 gol nella 21ª giornata, 16 gol nella 23ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 in 22ª giornata, 18ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Frank Gettke (11)
 Helmut Fleischer (10)
 Wolfgang Friedrichs (10)
 Burkard Hufgard (10)
 Jörg Keßler (10)
 Peter Müller (10)
 Detlef Schütz (10)
 Wolfgang Stark (10)
 Michael Weiner (10)
 Rainer Werthmann (10)
 Volker Wezel (10)
 Carsten Byernetzky (9)
 Heinz-Dieter Casper (9)
 Holger Dehmelt (9)
 Norbert Dörr (9)
 Günther Frey (9)
 Bernd Hauer (9)
 Ralf Hilmes (9)
 Michael Prengel (9)
 Olaf Blumenstein (8)
 Manfred Insam (8)
 Carsten Kadach (8)
 Peter Lange (8)
 Joachim Neis (8)
 Manfred Schmidt (8)
 Christian Wack (8)

 Michael Wendorf (8)
 Lutz Pohlmann (6)
 Winfried Buchhart (5)
 Jürgen Jansen (4)
 Uwe Kemmling (4)
 Hans-Peter Best (3)
 Herbert Fandel (3)
 Lutz-Michael Fröhlich (3)
 Michael Malbranc (3)
 Hartmut Strampe (3)
 Bernhard Zerr (3)
 Hermann Albrecht (2)
 Alfons Berg (2)
 Georg Dardenne (2)
 Frank Fleske (2)
 Bernd Heynemann (2)
 Torsten Koop (2)
 Edgar Steinborn (2)
 Franz-Xaver Wack (2)
 Lutz Wagner (2)
 Jürgen Aust (1)
 Hellmut Krug (1)
 Markus Merk (1)
 Hans-Jürgen Weber (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996-1997